Наградата „Вихури Сибелиус“ () е финландска музикална награда.

Тя се дава от Фондацията за международни награди „Вихури“ веднъж на няколко години от 1953 година насам на видни композитори на класическа музика от целия свят.

Лауреати

Бележки 

Музикални награди
Награди на Финландия